Summerhill puede referirse a:
 El borough de Summerhill, en Pensilvania, Estados Unidos.
 La Escuela de Summerhill, fundada por Alexander Sutherland Neill y famosa por su renovador proyecto educativo.
 Un área englobada en el Norte de Dublín.